Карталдаг или Карталташ (, Аетовуни, старо Καρτάλ Νταγ, Καρτάλ Τάς) е планина в Кожанско, Гърция. Част е от планината Синяк (Аскио).

Описание 
Планината е с продълговата форма в центъра на Кожанско, на северозапад от Кожани (720 m). На запад е отделена от същинския дял на Синяк с шийката Рахи (940 m), откъдето започват реките Бекревеникос и Клисура (Грацианис). На изток завършва в равнината Саръгьол (Кардия 660 m). На старите карти от 1911 и 1913 година част от планината се нарича Караяния, вероятно от едноименната група села, а по-късно е посочвана като част от Синяк. Карталдаг и Аетовуни означават Орлова планина съответно на турски и гръцки, а Карталташ - Орлов камък на турски.

Скалите ѝ са доломитови варовици.

Изкачването до върха може да се извърши от селището Сидерас (Демирджилер, 930 m) за около 1,30 часа.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Кожани
Синяк